Villamanta är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Madrid och regionen Madrid, i den centrala delen av landet,  km väster om huvudstaden Madrid. Villamanta ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Villamanta är lite kuperad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km norr om Villamanta. Runt Villamanta är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Navalcarnero,  km öster om Villamanta. Omgivningarna runt Villamanta är i huvudsak ett öppet busklandskap. 

Medelhavsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Madrid